Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2021/22 — 24-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, который пройдёт с 24 сентября 2021 года по 9 января 2022 года.

Участвующие команды 
В розыгрыше Континентального кубка 2021/2022 примут участие 19 команд из 19 стран. 7 команд начнут турнир с первого раунда, 6 — со второго и 6 — с третьего. В суперфинал выйдут команды, занявшие первые и вторые места на третьем этапе.

Первый раунд 
Матчи первого раунда прошли с 24 по 26 сентября 2021 года в Брашове, Румыния и Вильнюсе, Литва. Победители групп вышли во второй раунд.

Группа A

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Группа В

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли с 22 по 24 октября 2021 года в Будапеште, Венгрия, и Амьене, Франция. Победители групп выйшли в третий раунд.

Группа С

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа D

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Третий раунд 
Матчи первого раунда прошли с 19 по 21 ноября 2021 года в Кракове, Польша и Ольборге, Дания. Первая и вторая команда из каждой группы вышли в Суперфинал.

Группа E

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Группа F

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Суперфинал 
Белорусский клуб был дисквалифицирован из-за вторжения России на Украину

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021/22
2021 год в хоккее
2022 год в хоккее